Серхио Родригес:
 Родригес Гарсия, Серхио (, род. 1984), известный как Родри — испанский футболист.
 Родригес Гомес, Серхио (, род. 1986) — испанский баскетболист.
 Родригес Рече, Серхио (, род. 1992) — испанский велогонщик.